Hans Heuser ist der Name folgender Personen:

* Hans Heuser (Architekt) (1904–1953), deutscher Architekt 
 Hans Heuser (Zahnmediziner) (1907–1973), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer 
 Hans Heuser (Boxer), deutscher Boxer 
 Hans Ulrich Heuser (* 1943), deutscher Journalist